Corica ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Corica (* 1982), deutsche Fußballspielerin
 Steve Corica (* 1973), australischer Fußballspieler